Johann Oberteufer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Oberteufer (1750–1819), Schweizer Arzt und Politiker aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Johann Heinrich Oberteufer  (1779–1841), Schweizer Arzt und Politiker aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden